

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Indianola – CDP della Contea di Humboldt, California
 Indianola – villaggio della Contea di Vermilion, Illinois
 Indianola – capoluogo della Contea di Warren, Iowa
 Indianola – capoluogo della Contea di Sunflower, Mississippi
 Indianola – città della Contea di Red Willow, Nebraska
 Indianola – città della Contea di Pittsburg, Oklahoma
 Indianola – città fantasma degli Stati Uniti d'America della contea di Calhoun, Texas
 Indianola – CDP della Contea di Kitsap, Washington